SXF puede referirse a los siguientes artículos:

Síndrome X frágil o Síndrome de Martin & Bell, un trastorno mental.
Aeropuerto de Berlín-Schönefeld, cuyo código IATA es SXF.